Iterlaa Kujalleq bezeichnet:
 Iterlaa Kujalleq (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlaa Kujalleq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland